Auguste Van Speybrouck, Belgisch priester en historicus
 Emmanuel Van Speybrouck, Zuid-Nederlands architect

Zie ook 
 Speybroeck (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam